Wilhelm Laudahn ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Laudahn (Unternehmer) (1833–1909), deutscher Buchbinder und Lederwarenfabrikant 
 Wilhelm Laudahn (Ingenieur) (1875–1932), deutscher Maschinenbauingenieur